Плутон (гръцки Πλούτων 'бог на подземния свят') може да се отнася за:

 Плутон (планета джудже) — Официално планета от 18 февруари 1930 до 24 август 2006 г. Девета по отдалеченост в Слънчевата система
 Плутон (митология) – бог от римската митология
 Плутон (ракета) – френска ядрена ракета с малък обсег
 Плутон (геология) – Общо название на разнообразните тела, които произхождат от подземните недра

Вижте също 
 Плутоний – химичен елемент
 Плуто – нимфа в древногръцката митология
 Плуто (Дисни) - анимационен герой на Уолт Дисни